

Patronymes 
 Jean Chalette, peintre français, né à Troyes en 1581, mort à Toulouse en 1644
 Jean-Bernard Chalette, peintre français, né à Toulouse en 1631

Toponymes 
 Châlette-sur-Loing est une commune française, dans le Loiret
 Chalette-sur-Voire est une commune française, dans l'Aube

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme